Pagode (templo) - templo ou monumento memorial budista, composto por uma torre com  múltiplas beiradas
Pagode (moeda) - moeda de ouro utilizada no Sul da Índia no século XVI
Pagode (estilo musical) - estilo musical, vertente do samba 
 Pagode (festa) - por extensão, roda de samba, reunião de sambistas
 Pagode baiano, variante do pagode originário da Bahia
Pagode romântico, variante romântica do estilo criado em São Paulo
Pagode de viola, também conhecido como pagode caipira - estilo musical, variedade da música sertaneja, inventado e difundido por Tião Carreiro

Desambiguação